Klaus Schmidt (arqueólogo) — alemão, responsável pela escavação de Göbekli Tepe (1953–2014)
Klaus Schmidt (matemático) — professor da Universidade de Viena (n. 1943)

Desambiguações de antropônimos